Резцова — женская форма фамилии .
Известные носители:
 Резцова, Анфиса Анатольевна (род. 1964) — советская и российская лыжница и биатлонистка.
 Резцова, Кристина Леонидовна (род. 1996) — российская биатлонистка.
 Резцова, Лидия Алексеевна (1910—1995) — советский художник-мультипликатор.